El término Banshee, puede referirse a:

 Banshee, personaje de la mitología irlandesa.
 Banshee (software), proyecto informático para reproducir audio digital sobre GNOME.
 Banshee (cómic), personaje de cómic del Universo Marvel.
 Banshee (serie de televisión), serie de televisión protagonizada por Antony Starr.
 Banshee, vehículo aéreo del Covenant del universo del videojuego Halo.
 Banshee, vehículo de la serie de videojuegos Grand Theft Auto.
 The Banshee, pieza musical escrita por Henry Cowell.